

Лидеры проката 

Ниже приведена сводная таблица лидеров проката во всём мире. Для каждого из них также в отдельности уточняются кассовые сборы в России, США/Канаде, Великобритании и Австралии. В таблицу включены только фильмы, вышедшие в прокат с 1 января по 31 декабря 2008 года.

Подробные списки кассовых сборов фильмов в 2008 году:
 Во всемирном прокате: http://boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2008&p=.htm
 В США и Канаде: http://boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2008&p=.htm
 В Великобритании: http://www.boxofficemojo.com/intl/uk/
 В Австралии: http://www.boxofficemojo.com/intl/australia/

Лидеры российского проката

Фильмы

Зарубежные фильмы, демонстрировавшиеся в России в 2008 году

Январь 
 10 января — «Миллион лет до нашей эры 2»
 10 января — «Наркоз»
 10 января — «Чужие против Хищника: Реквием»
 17 января — «Искупление»
 18 января — «Монстро»
 24 января — «Рэмбо IV»
 30 января — «Астерикс на Олимпийских играх»
 31 января — «Охота Ханта»
 31 января — «Старикам тут не место»

Февраль 
 7 февраля — «Я — легенда»
 14 февраля — «P.S. Я люблю тебя»
 14 февраля — «Телепорт»
 21 февраля — «Глаз»
 21 февраля — «Знакомство со спартанцами»
 21 февраля — «Майкл Клейтон»
 28 февраля — «Джуно»
 28 февраля — «Нефть»
 28 февраля — «Один пропущенный звонок»
 28 февраля — «Скафандр и бабочка»
 28 февраля — «Шаг вперёд 2: Улицы»
 28 февраля — «Точка обстрела»
 28 февраля — «Приют»

Март 
 6 марта — «Территория девственниц»
 6 марта — «Ещё одна из рода Болейн»
 6 марта — «Мой домашний динозавр»
 6 марта — «Любовь во время холеры»
 6 марта — «Пока не сыграл в ящик»
 13 марта — «10 000 лет до нашей эры»
 13 марта — «Хортон»
 20 марта — «27 свадеб»
 20 марта — «Спайдервик: Хроники»
 20 марта — «Охотники на драконов»
 20 марта — «Железнодорожный роман»
 20 марта — «Моя девушка — киборг»
 27 марта — «Супергеройское кино»
 27 марта — «Судный день»
 27 марта — «Ограбление на Бейкер-Стрит»
 27 марта — «Сыщик» (ограниченным тиражом)

Апрель 
 3 апреля — «Золото дураков»
 3 апреля — «Фантомы»
 3 апреля — «Дневники мертвецов»
 10 апреля — «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»
 10 апреля — «Блондинка и блондинка»
 10 апреля — «Школа выживания»
 17 апреля — «Двадцать одно»
 17 апреля — «Короли улиц»
 17 апреля — «Руины»
 24 апреля — «Запретное царство»
 24 апреля — «Список контактов»
 24 апреля — «Снежный человек»

Май 
 1 мая — «Железный человек»
 1 мая — «Остров Ним»
 8 мая — «Однажды в Вегасе»
 15 мая — «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»
 22 мая — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
 24 мая — «Классный мюзикл» (телепремьера в России)
 29 мая — «Спиди Гонщик»

Июнь 
 5 июня — «Кунг-фу панда»
 5 июня — «Новый парень моей мамы»
 5 июня — «Бугимен 2»
 12 июня — «Невероятный Халк»
 12 июня — «Явление»
 12 июня — «Большой Стэн»
 12 июня — «Вальс с Баширом»
 14 июня — «Классный мюзикл: Каникулы» (телепремьера в России)
 19 июня — «Секс в большом городе»
 19 июня — «Не шутите с Зоханом»
 19 июня — «Адский бункер»
 26 июня — «Особо опасен»

Июль 
 3 июля — «ВАЛЛ-И»
 10 июля — «Хэнкок»
 10 июля — «Знакомьтесь: Дэйв»
 17 июля — «Хеллбой 2: Золотая армия»
 24 июля — «Секретные материалы: Хочу верить»
 31 июля — «Мумия: Гробница императора драконов»

Август 
 14 августа — «Тёмный рыцарь»
 14 августа — «Переполох в Гималаях»
 28 августа — «Вавилон нашей эры»

Сентябрь 
 4 сентября — «На краю рая» (в России)
 18 сентября — «Заложница»
 25 сентября — «На крючке»
 25 сентября — «Мамма Mia!»

Октябрь 
 2 октября — «Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на край света» 
 9 октября — «Звёздные войны: Войны клонов»
 15 октября — «Макс Пэйн»
 23 октября — «Кошмар перед Рождеством»
 30 октября — «Пила 5»
 30 октября — «Мадагаскар 2»

Ноябрь 
 7 ноября — «Квант милосердия»
 16 ноября — «Вольт»

Декабрь 
 10 декабря — «Ип Ман» (в Пекине)
 11 декабря — «День, когда Земля остановилась»
 25 декабря — «Операция „Валькирия“» (в США)
 25 декабря — «Загадочная история Бенджамина Баттона» (в США)

Отечественные фильмы и фильмы постсоветских республик

РФ

Январь 
 10 января — «Контракт на любовь»
 17 января — «После жизни»
 24 января — «Самый лучший фильм»

Февраль 
 7 февраля — «Монтана»
 14 февраля — «Качели»
 14 февраля — «Исчезнувшая империя»
 14 февраля — «Московский жиголо»
 21 февраля — «Мы из будущего»
 21 февраля — «Игра слов: Переводчица олигарха»
 21 февраля — «Зелёный театр в Земфире»
 21 февраля — «Бабка-Ёжка и другие»

Март 
 6 марта — «Георг»
 6 марта — «Стритрейсеры»
 6 марта — «Всё могут короли»
 20 марта — «День радио»
 26 марта — «Индиго»

Апрель 
 3 апреля — «Открытое пространство»
 17 апреля — «Господа офицеры: спасти императора»
 17 апреля — «Реальный папа»
 24 апреля — «Блаженная»

Май 
 1 мая — «Александр. Невская битва»
 8 мая — «Медвежья охота»
 22 мая — «Розыгрыш»
 29 мая — «Игра»
 29 мая — «Гора самоцветов 3»

Июнь 
 19 июня — «Муха»
 26 июня — «Живи и помни»

Июль 
 3 июля — «День Д»
 3 июля — «Нирвана»
 10 июля — «Холодное солнце»
 17 июля — «Догнать брюнетку»
 17 июля — «Сайд-степ»
 17 июля — «Шультес»
 31 июля — «Второе дыхание»

Август 
 7 августа — «Русичи»
 14 августа — «Закрытые пространства»
 14 августа — «Однажды в провинции»
 21 августа — «Мираж»
 21 августа — «Плюс один»
 28 августа — «Новая земля»
 28 августа — «Мальтийский крест»

Сентябрь 
 4 сентября — «2-Асса-2»
 4 сентября — «С. С. Д.»
 11 сентября — «Новые приключения Бабки Ёжки»
 18 сентября — «Гитлер капут!»
 18 сентября — «Каменная башка»
 25 сентября — «По велению Чингисхана»

Октябрь 
 2 октября — «Платон»
 9 октября — «Адмиралъ»
 9 октября — «Тот, кто гасит свет»
 12 октября — «Отцы и дети»
 16 октября — «Непобедимый»
 23 октября — «Приключения Алёнушки и Ерёмы»
 23 октября — «Все умрут, а я останусь»
 30 октября — «Антисекс»

Ноябрь 
 9 ноября — «Технология»
 13 ноября — «Бумажный солдат»
 13 ноября — «Домовой»
 13 ноября — «Чужие»
 20 ноября — «Очень русский детектив»
 27 ноября — «Морфий»

Декабрь 
 4 декабря — «Тариф „Новогодний“»
 25 декабря — «Любовь-морковь 2»
 25 декабря — «Стиляги»
 25 декабря — «Новогодняя засада»

Фильмы совместных производителей

Двух и более стран

Апрель 
 3 апреля — «Форсаж да Винчи» (США-РФ)

Май 
 8 мая — «Красный жемчуг любви» (РФ-Украина)

Сентябрь 
 11 сентября — «Пленный» (РФ-Болгария)

Телесериалы

Российские сериалы 
 Взрослые игры (продолжение сериала Мачеха)
 Жаркий лёд
Глухарь

Лидеры проката

Лидеры российского проката 
 Список лидеров кинопроката России и СНГ 2008 года

Лидеры проката США 
 Список лидеров кинопроката США 2008 года

Награды

Critics' Choice Movie Awards 

13-я церемония вручения наград премии Critics' Choice Movie Awards Ассоциацией телекинокритиков США и Канады прошла 7 января 2008 года.
 Лучший фильм (драма): «Старикам тут не место»
 Лучший фильм (комедия): «Джуно»
 Лучший режиссёр: Итан и Джоэл Коэны — «Старикам тут не место»
 Лучшая мужская роль: Дэниэл Дэй-Льюис — «Нефть»
 Лучшая женская роль: Джули Кристи — «Вдали от неё»
 Лучшая мужская роль второго плана: Хавьер Бардем — «Старикам тут не место»
 Лучшая женская роль второго плана: Эми Райан — «Прощай, детка, прощай»
 Лучший(-ая) молодой (-ая) актёр/актриса: Ахмад Кхан Махмидзада — «Бегущий за ветром»
 Лучший актёрский состав: «Лак для волос»
 Лучший сценарий: Диабло Коуди — «Джуно»
 Лучший анимационный фильм: «Рататуй»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Скафандр и бабочка» (Франция, США)

Премия «Золотой глобус» 

65-я церемония вручения наград американской премии «Золотой глобус» за заслуги в области кино и телевидения за 2007 год должна была состояться 13 января 2008 года, однако из-за забастовки Гильдии сценаристов США церемония не проводилась. Победители были объявлены на следующей день в рамках пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
 Лучший фильм (драма): «Искупление»
 Лучший фильм (комедия или мюзикл): «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»
 Лучший режиссёр: Джулиан Шнабель — «Скафандр и бабочка»
 Лучшая мужская роль (драма): Дэниэл Дэй-Льюис — «Нефть»
 Лучшая женская роль (драма): Джули Кристи — «Вдали от неё»
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Джонни Депп — «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Марион Котийяр — «Жизнь в розовом цвете»
 Лучшая мужская роль второго плана: Хавьер Бардем — «Старикам тут не место»
 Лучшая женская роль второго плана: Кейт Бланшетт — «Меня там нет»
 Лучший сценарий: Итан и Джоэль Коэны, Кормак МакКартни— «Старикам тут не место»
 Лучший анимационный фильм: «Рататуй»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Скафандр и бабочка» (Франция, США)

Кинофестиваль «Сандэнс» 

Кинофестиваль «Сандэнс-2008» прошёл с 17 по 27 января 2008 года в городе Парк-Сити, штат Юта, США.
 Лучший американский художественный фильм: «Замерзшая река»
 Лучший зарубежный художественный фильм: «Король пинг-понга» (Швеция)
 Лучший американский документальный фильм: «Мутная вода»
 Лучший зарубежный документальный фильм: «Канатоходец» (Великобритания, США)

Премия «Золотой орёл» 

6-я церемония вручения наград премии «Золотой орёл» состоялась 25 января 2008 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
 Лучший игровой фильм: «12»
 Лучший неигровой фильм: «Рождённые в СССР. 21 год»
 Лучший анимационный фильм: «Гора самоцветов 3»
 Лучшая режиссёрская работа: Никита Михалков за работу над фильмом «12»
 Лучший сценарий: Алексей Попогребский за сценарий к фильму "Простые вещи"
 Лучшая мужская роль: Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов, Сергей Газаров, Виктор Вержбицкий, Алексей Горбунов, Роман Мадянов, Сергей Арцибашев за роль в фильме «12»
 Лучшая женская роль: Евгения Добровольская за роль в фильме «Артистка»
 Лучшая мужская роль второго плана: Александр Абдулов за роль в фильме «Артистка»
 Лучшая женская роль второго плана: Мария Аронова за роль в фильме «Артистка»
 Лучший зарубежный фильм в российском прокате: «Королева» (Великобритания,США, Франция, Италия)

Премия гильдия режиссёров Америки 

60-я церемония вручения премий Американской гильдии режиссёров за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2007 год состоялась 26 января 2008 года в Лос-Анджелесе.
 Лучший фильм: «Старикам тут не место», реж. Итан и Джоэль Коэны
 Лучший документальный фильм: «Ghosts of CIte Soleil», реж. Асгер Лет

Премия Гильдии киноактёров США 

14-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2007 год состоялась 27 января 2008 года в Лос-Анджелесе.
 Лучшая мужская роль: Дэниэл Дэй-Льюис — «Нефть»
 Лучшая женская роль: Джули Кристи — «Вдали от неё»
 Лучшая мужская роль второго плана: Хавьер Бардем — «Старикам тут не место»
 Лучшая женская роль второго плана: Руби Ди — «Гангстер»
 Лучший актёрский состав: «Старикам тут не место»
 Лучший каскадёрский состав: «Ультиматум Борна»

Берлинский кинофестиваль 

58-й Берлинский международный кинофестиваль проходил с 7 по 17 февраля 2008 года Берлине, Германия. В основной конкурс вошла 21 лента. Жюри основного конкурса возглавлял греческий и французский режиссёр и сценарист Коста-Гаврас.
 Золотой медведь: «Элитный отряд», реж. Жозе Падилья (Бразилия, Аргентина, США, Нидерланды)
 Гран-при жюри (Серебряный медведь): «Стандартная процедура», реж. Эррол Моррис (США)
 Серебряный медведь за лучшую режиссёрскую работу: Пол Томас Андерсон, «Нефть» (США)
 Серебряный медведь за лучшую мужскую роль: Мухаммад Амир Наджи за «Песня соловьёв» (Иран)
 Серебряный медведь за лучшую женскую роль: Салли Хокинс за «Беззаботная» (Великобритания)
 Серебряный медведь за лучший сценарий: Ван Сяошуай за «Вера в любовь» (Китай)

Премия BAFTA 

61-я церемония вручения наград британской премии «BAFTA» состоялась 10 февраля 2008 года в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне, Великобритания.
 Лучший фильм: «Искупление»
 Лучший британский фильм: «Это Англия»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Жизнь других» (Германия)
 Лучший режиссёр: Итан и Джоэл Коэны — «Старикам тут не место»
 Лучшая мужская роль: Дэниэл Дэй-Льюис — «Нефть»
 Лучшая женская роль: Марион Котийяр — «Жизнь в розовом цвете»
 Лучшая мужская роль второго плана: Хавьер Бардем — «Старикам тут не место»
 Лучшая женская роль второго плана: Тильда Суинтон — «Майкл Клейтон»
 Лучший оригинальный сценарий: Диабло Коди — «Джуно»
 Лучший адаптированный сценарий: Рональд Харвуд— «Скафандр и бабочка»
 Лучший анимационный фильм: «Рататуй»

Премия «Сезар» 

33-я церемония вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 2007 год состоялась 22 февраля 2008 года в театре «Шатле» (Париж, Франция)
 Лучший фильм: «Кус-Кус и Барабулька»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Жизнь других» (Германия)
 Лучший режиссёр: Абделатиф Кешиш — «Кус-Кус и Барабулька»
 Лучшая мужская роль: Матьё Амальрик — «Скафандр и бабочка»
 Лучшая женская роль: Марион Котийяр — «Жизнь в розовом цвете»
 Лучшая мужская роль второго плана: Сами Буажила — «Свидетели»
 Лучшая женская роль второго плана: Жюли Депардье — «Семейная тайна»
 Лучший оригинальный сценарий: Абделатиф Кешиш — «Кус-Кус и Барабулька»
 Лучший адаптированный сценарий: Маржан Сатрапи, Венсан Паронно — «Персиполис»

Премия «Оскар» 

80-я церемония вручения наград американской премии «Оскар» состоялась 24 февраля 2008 года в театре «Кодак», Лос-Анджелес, США. Ведущим церемонии был ведущий юмористического ток-шоу Джон Стюарт.
 Лучший фильм: «Старикам тут не место»
 Лучший режиссёр: Итан и Джоэл Коэны — «Старикам тут не место»
 Лучшая мужская роль: Дэниэл Дэй-Льюис — «Нефть»
 Лучшая женская роль: Марион Котийяр — «Жизнь в розовом цвете»
 Лучшая мужская роль второго плана: Хавьер Бардем — «Старикам тут не место»
 Лучшая женская роль второго плана: Тильда Суинтон — «Майкл Клейтон»
 Лучший оригинальный сценарий: Диабло Коди — «Джуно»
 Лучший адаптированный сценарий: Итан и Джоэль Коэны, Кормак МакКартни— «Старикам тут не место»
 Лучший анимационный фильм: «Рататуй»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Фальшивомонетчики» (Австрия, Германия)

Премия «Ника» 

21-я церемония вручения наград премии «Ника» состоялась 21 марта 2008 года в Центральном академическом театре Российской армии.
 Лучший игровой фильм: «Монгол»
 Лучший фильм стран СНГ и Балтии: «Русский треугольник» (Грузия)
 Лучший неигровой фильм: «Рождённые в СССР. 21 год»
 Лучший анимационный фильм: «Снегурочка»
 Лучшая режиссёрская работа: Сергей Бодров за работу над фильмом «Монгол»
 Лучший сценарий: Алексей Попогребский за сценарий к фильму "Простые вещи"
 Лучшая мужская роль: Сергей Гармаш за роль в фильме «12»
 Лучшая женская роль: Мария Шалаева за роль в фильме «Русалка»
 Лучшая мужская роль второго плана: Леонид Броневой за роль в фильме «Простые вещи»
 Лучшая женская роль второго плана: Мария Аронова за роль в фильме «Артистка»

Каннский кинофестиваль 

61-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая 2008 года в Каннах, Франция. В основной конкурс вошли 22 ленты. Жюри основного конкурса возглавил американский актёр и режиссёр Шон Пенн.
 Золотая пальмовая ветвь: «Класс», реж. Лоран Канте (Франция)
 Гран-при: «Гоморра», реж. Маттео Гарроне (Италия)
 Приз жюри: «Изумительный», реж. Паоло Соррентино (Италия, Франция)
 Лучший режиссёр: Нури Бильге Джейлан за «Три обезьяны» (Турция,Франция, Италия)
 Лучший сценарий: Жан-Пьер и Люк Дарденн за «Молчание Лорны» (Бельгия, Франция, Италия, Германия)
 Лучшая мужская роль: Бенисио Дель Торо за «Че: Часть первая. Аргентинец» (Франция, Испания,США)
 Лучшая женская роль: Сандра Корвелони за «Линия паса» (Бразилия)

MTV Movie Awards 

Церемония вручения кинонаград канала MTV состоялась 1 июня 2008 года в . Ведущим стал актёр Майк Майерс.
 Лучший фильм года: «Трансформеры»
 Лучшая мужская роль: Уилл Смит — «Я — Легенда»
 Лучшая женская роль: Эллен Пейдж — «Джуно»
 Прорыв года: Зак Эфрон — «Лак для волос»

«Кинотавр» 

19-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр-2008» проходил с 7 по 15 июня 2008 года в Сочи. Жюри возглавил режиссёр Павел Чухрай.
 Лучший фильм: «Шультес», реж. Бакур Бакурадзе
 Лучший режиссёр: Александр Прошкин, «Живи и помни»
 Лучшая мужская роль: Джетро Скиннер, фильм «Плюс один»
 Лучшая женская роль: Ксения Раппопорт, фильм «Юрьев день»
 Лучший сценарий: Пётр Луцик, Алексей Саморядов, фильм «Дикое поле»

Московский международный кинофестиваль 

30-й Московский международный кинофестиваль прошёл в Москве с 19 по 28 июня 2008 года. Председателем жюри основного конкурса была норвежская актриса и режиссёр Лив Ульман. В основном конкурсе участвовали 16 фильмов, в том числе — «Однажды в провинции» Кати Шагаловой, «Сад» Сергея Овчарова. Главный приз кинофестиваля, «Золотой Георгий», получил иранский фильм «Проще простого» Сейида Резы Мир-Карима.

Премия «Сатурн» 

34-я церемония вручения наград премии «Сатурн» за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов состоялась 24 июня 2008 года в городе Бербанк (Калифорния, США).
 Лучший научно-фантастический фильм: «Монстро»
 Лучший фильм-фэнтези: «Зачарованная»
 Лучший фильм ужасов/триллер: «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»
 Лучший приключенческий фильм/боевик: «300 спартанцев»
 Лучший полнометражный мультфильм: «Рататуй»
 Лучший иностранный фильм: «Порок на экспорт» (Великобритания, США, Канада)
 Лучший режиссёр: Зак Снайдер — «300 спартанцев»
 Лучшая мужская роль: Уилл Смит — «Я — Легенда»
 Лучшая женская роль: Эми Адамс — «Зачарованная»
 Лучшая мужская роль второго плана: Хавьер Бардем — «Старикам тут не место»
 Лучшая женская роль второго плана: Марша Гей Харден — «Мгла»
 Лучший сценарий: Брэд Бёрд — «Рататуй»

Венецианский кинофестиваль 

65-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 27 августа по 6 сентября 2008 года в Венеции, Италия. В основной конкурс вошла 21 лента. Жюри основного конкурса возглавлял немецкий режиссёр, сценарист, продюсер Вим Вендерс.
 Золотой лев: «Рестлер», реж. Даррен Аронофски (США)
 Серебряный лев за лучшую режиссёрскую работу: Алексей Герман мл., «Бумажный солдат» (Россия)
 Особый приз жюри: «Роса», реж. Хаиль Герима (Эфиопия,Германия, Франция)
 Золотые Озеллы за лучший сценарий: Хаиль Герима, «Роса» (Эфиопия,Германия, Франция)
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Сильвио Орландо за роли в фильме «Папа Джованны» (Италия)
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Доминик Блан за роль в фильме «Другая» (Франция)

Премия Европейской киноакадемии 

21-я церемония континентальной премии Европейской академии кино состоялась 6 декабря 2008 года в столице Дании, Копенгагене.
 Лучший фильм: «Гоморра» (Италия)
 Лучший режиссёр: Маттео Гарроне— «Гоморра» (Италия)
 Лучший сценарий: Маурицио Брауччи, Уго Кити, Джованни Ди Грегорио, Маттео Гарроне, Массимо Гаудиозо и Роберто Савиано — «Гоморра» (Италия)
 Лучшая мужская роль: Тони Сервилло — «Изумительный» (Италия, Франция)
 Лучшая женская роль: Кристин Скотт Томас — «Я так давно тебя люблю» (Франция, Германия)
 Приз зрительских симпатий — «Гарри Поттер и Орден Феникса» (Великобритания США)

Премия «Белый слон» 
11-я церемония кинопремии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» прошла 25 декабря 2008 в Москве.
 Лучший фильм: «Дикое поле»
 Лучшая режиссёрская работа: Алексей Герман мл. — «Бумажный солдат»
 Лучший сценарий: Пётр Луцик, Алексей Саморядов, «Дикое поле»
 Лучший дебют: «Шультес»
 Лучший мужская роль: Олег Долин — «Дикое поле»
 Лучшая женская роль: Ксения Раппопорт — «Юрьев день»
 Лучший мужская роль второго плана: Роман Мадянов — «Дикое поле»
 Лучшая женская роль второго плана: Анна Михалкова — «Живи и помни»
 Лучший документальный фильм: «Девственность»
 Лучший анимационный фильм: «Мальчик»

Примечания

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 Россия
 США
 Франция
 Великобритания